Edward Wortley Montagu kan syfta på:

* Edward Wortley Montagu (1678−1761), engelsk diplomat
 Edward Wortley Montagu (1713−1776), engelsk reseskildrare